Гетьман — назва вищих воєначальників.
 Гетьман (квартет) — український музичний колектив, створений в 1991 році.
 Гетьман — український прогресив блек-метал колектив з Херсону заснований 2006 року.
 Гетьман (фільм) — художній фільм.
 «Гетьман» — український футбольний клуб з міста Хмельницького.
 «Гетьман» — польський футбольний клуб з міста Замостя.
 Гетьман (прізвище) — українське прізвище.
 Гетьман Андрій Лаврентійович — радянський військовик, генерал армії. Герой Радянського Союзу (07.05.1965).
 Гетьман Вадим Петрович — український політик та фінансист. Вбитий у 1998 році.

Інше 
 Гетьман Іван Мазепа (крейсер)
 Гетьман Богдан Хмельницький (крейсер)
 Гетьман Петро Дорошенко (крейсер)
 Гетьман Данило Апостол (срібна монета)
 Гетьман Мазепа (енциклопедичний довідник)

Див. також